Heuschober steht für:
 ein kleines landwirtschaftliches Bauwerk zur Heulagerung, siehe Scheune
 einen auf der Mähwiese aufgebauten Haufen Heu (Bezeichnung in Süddeutschland und Österreich), siehe Dieme
 Berg im Riesengebirge, Tschechien, siehe Stoh (Riesengebirge)

Siehe auch: